Grunbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Grunbach (Engelsbrand), Gemeindeteil von Engelsbrand im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Grunbach (Remshalden), Gemeindeteil von Remshalden im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:

 Grunbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Fils) bei  Thomashardt, Gemeinde Lichtenwald, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Grunbach (Rems), rechter Zufluss der Rems im Gemeindeteil Grunbach, Remshalden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Grunbach (Stunzach), linker Zufluss der Stunzach bei der Gipsmühle, Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Grunbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Harbach-Oberlauf-Strangs des Sulzbachs nach dem Reifenhof, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Oberer Grunbach, linker Nebenstrang-Oberlauf des Grunbach (Stunzach) bei Bickelsberg, Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gronbach
 Grünbach
 Gruonbach
 Grundbach